Spannocchi ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Spannocchi (geboren als Emil Graf Spannocchi; 1916–1992), österreichischer General
 Lelio Spannocchi (geboren als Lelio Graf Spannocchi; 1911–1986), österreichischer Politiker und Landesbeamter
 Tiburzio Spannocchi (1543–1606), italienischer Architekt und Ingenieur